FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2005. bilo je drugo izdanje svjetskog klupskog prvenstva, odigrano od 11. do 18. prosinca 2005. u Japanu. Drugo izdanje prvenstva se prvotno planiralo odigrati 2001. u Španjolsko, međutim otkazano je zbog propasti FIFA-inog marketinškog partnera, tvrtke ISL. 

Ovo je bilo prvo Svjetsko klupsko prvenstvo nakon spajanja s Interkontinentalnim kupom. Natjecalo se šest klubova iz svih šest FIFA-inih konfederacija. Pobijedio je predstavnik CONMEBOL-a, brazilski 
São Paulo, koji je u finalu svladao pobjednika UEFA-ine Lige prvaka, engleski Liverpool. Treće mjesto osvojio je kostarikanski klub Deportivo Saprissa.

Momčadi u natjecanju

Stadioni

Utakmice

Četvrtfinale

Polufinale

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci
2 gola
 Amoroso (São Paulo)
 Peter Crouch (Liverpool)
 Alvaro Saborio (Deportivo Saprissa)
 Mohammed Noor (Al Ittihad)

1 gol
 David Carney (Sydney FC)
 Mineiro (São Paulo)
 Rogério Ceni (São Paulo)
 Emad Moteab (Al Ahli)
 Steven Gerrard (Liverpool)
 Joseph-Désiré Job (Al Ittihad)
 Rónald Gómez (Deportivo Saprissa)
 Christian Bolaños (Deportivo Saprissa)
 Hamad Al-Montashari (Al Ittihad)
 Mohammed Kallon (Al Ittihad)
 Dwight Yorke (Sydney FC)

Nagrade

Vanjske poveznice
FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2005.  na FIFA.com

Prvenstvo 2005.